Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря.

Заявка сборной Австрии объявлена 6 мая 2019 года.

Состав сборной Великобритании на чемпионат был объявлен 22 апреля 2019 года.

Заявка сборной Германии на чемпионат объявлена 8 мая 2019 года.

Заявка на чемпионат объявлена 29 апреля 2019 года.

Заявка на чемпионат объявлена 1 мая 2019 года.

Состав сборной Канады для участия на Чемпионате мира по хоккею 2019.

Предварительная заявка сборной Латвии была объявлена 30 апреля 2019 года.

Состав сборной Норвегии на чемпионат был объявлен 2 мая 2019 года.

Заявка сборной России на Чемпионат мира 2019 объявлена 8 мая 2019 года.

Состав сборной Словакии объявлен 8 мая 2019 года.

Предварительная заявка сборной США на Чемпионат мира 2019.

Окончательная заявка на турнир была объявлена 5 мая 2019 года.

Состав сборной Франции на чемпионат был объявлен 29 апреля 2019 года.

Окончательная заявка на чемпионат объявлена 5 мая 2019 года.

Состав сборной Швейцарии объявлен 28 апреля 2019 года.

Окончательная заявка сборной Швеции объявлена 9 мая 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Составы и статистика сборных на championat.com

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2019